Vorderreute ist der Ortsname von

 Vorderreute (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Vorderreute (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Vorderreute (Wertach), Ortsteil des Marktes Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern